De codenaam voor de Tupolev Tu-22M.
 Backfire (1950) - Een film uit 1950.
 Backfire! (film) - Een film uit 1995.
 Backfire (1988) - Een film uit 1988.
 Backfire! (band) - een hardcoreband uit Maastricht